Доллар — порог в протоке реки Катунь в районе села Манжерок.

Порог примечателен тем, что в высокую воду (не паводок) в нём присутствует одна или несколько волн, подходящих для родео (фристайла на бурной воде).

В районе порога на берегу Катуни много удобных стоянок, оборудованных столиками и туалетами. Но за этот сервис взимается небольшая плата с каждой поставленной палатки.

Несколько раз на пороге проводился этап кубка России по фристайлу на бурной воде «Captain Hole».

Ссылки 
 

Водный туризм
Пороги Катуни
Пороги Республики Алтай
Водные объекты Майминского района